Washington County Jail ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington County Jail (Arkansas), ID-Nr. 78000638
 Washington County Jail (Maine), ID-Nr. 88000393
 Washington County Jail (Oregon), ID-Nr. 86002090
 Washington County Jail (Pennsylvania), ID-Nr. 74001813

Siehe auch:
 Washington County Jail and Sheriff’s Residence